Infinite může být:

 Infinite (hudební skupina) –  jihokorejská chlapecká kapela
 Infinite (album, Eminem) – album rappera Eminema
 Infinite (album, Stratovarius) – album skupiny Stratovarius
 Infinite (album, Deep Purple) – album skupiny Deep Purple
 Infinite (album, Sam Concepcion) – album zpěváka Sama Concepciona
 The Infinite – album trumpetisty Dave Douglase
 „Infinite (píseň)“ – singl japonské zpěvačky Beni